Остроу́мов — русская фамилия.

Известные носители

А

Б

Г 
 Остроумов, Георгий Андреевич (1898—1985) — советский физик.

Д 
 Остроумов, Дмитрий Иванович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Л 
 Остроумов, Лев Евгеньевич (1892—1955) — поэт, писатель и переводчик.

М 
 Остроумов, Михаил Андреевич (1847—?) — писатель, канонист, профессор Харьковского университета.
 Остроумов, Михаил Митрофанович (в монашестве Серафим; 1880—1937) — архиепископ Смоленский и Дорогобужский.

Н, П 
 Остроумов, Николай Петрович (1846—1930) — учёный-ориенталист.
 Остроумов, Пётр Иванович (1839—1913) — товарищ обер-прокурора Синода, сенатор.

С 
 Остроумов, Сергей Сергеевич (1909—1979) — советский учёный-юрист.
 Остроумов, Сергей Игнатьевич (1908—1975) — советский партийный и административный деятель.
 Остроумов, Стефан Иоаннович (1861—?) — член IV Государственной думы от Рязанской губернии, протоиерей.

